Essards (Indre i Loara) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Essards (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Essards (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes